Tomares kan syfta på:

 Tomares (släkte) – ett släkte fjärilar
 Tomares (kommun) – en kommun i Spanien
 Tomares (kommunhuvudort) – kommunens huvudort